Brazda lui Novac se poate referi la:

Brazda lui Novac (limes), valul roman de pamânt
Brazda lui Novac (cartier), cartier în Craiova